Cache Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cache Peak (Idaho)	
 Cache Peak (Kalifornien)	
 Cache Peak (Wyoming)